Fullerton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Fullerton, New South Wales, ort, Upper Lachlan Shire,

USA 

 Fullerton, Nebraska, countyhuvudort, Nance County, 
 Fullerton, Pennsylvania, Lehigh County, 
 Fullerton, Kalifornien, ort, Orange County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar